Željeznica bezeichnet:

 die Eisenbahngesellschaft Montenegros, siehe Željeznica Crne Gore
 einen Nebenfluss der Bosna in Bosnien und Herzegowina, siehe Željeznica (Sarajevo)
 einen Nebenfluss der Fojnička rijeka in Bosnien und Herzegowina, siehe Željeznica (Fojnica)